Нужный — фамилия. Известные носители:

 Нужный, Алексей Николаевич (Чернома́зов; род. 1984) — российский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Нужный, Василий Дмитриевич (1952—1995) — Герой России.
 Нужный, Владислав Валерьевич (род. 1966) — мастер спорта России международного класса (хоккей с мячом).
 Нужный, Вячеслав Александрович (род. 1975) — украинский футболист.